Městské divadlo je název divadel v následujících městech:

 Městské divadlo Brno
 Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře
 Městské divadlo (Krnov)
 Městské divadlo (Mariánské Lázně)
 Městské divadlo Mladá Boleslav
 Městské divadlo v Mostě
 Městské divadlo (Pardubice)
 Městské divadlo Znojmo
 Městské divadlo Zlín